

Települések

Anglia
 Ascot (Berkshire)

Australia 
 Ascot (Ballarat),  kerület Victoriában

Egyéb 
 Ascoti lóversenypálya
 Honda Ascot, autó